Награды и номинации группы Stray Kids

Список наград и номинаций южнокорейского бойз-бэнда Stray Kids включает в себя 39 наград и 37 номинаций, а также 19 побед на музыкальных шоу (M Countdown, Show Champion, Music Bank, Inkigayo).

Победа Stray Kids на корейском шоу «Kingdom: Legendary War», в сражении с другими группами: ATEEZ, BTOB, The Boyz, SF9, iKON. Ребята выиграли «Kingdom» в прямом эфире 3 июня 2021 года.

Церемонии

Корейские

Asia Artist Awards

Gaon Chart Music Awards

Genie Music Awards

Golden Disk Awards

Melon Music Awards

Mnet Asian Music Awards

Seoul Music Awards

Soribada Best K-Music Awards

The Fact Music Awards

Другие премии

Hanteo Music Awards

Международные

Teen Choice Awards

MTV Europe Music Awards

Победы на музыкальных шоу

Примечания 

Списки музыкальных наград по артистам